MIPS pode se referir a:

 MIPS (medida) (Milhões de Instruções Por Segundo), uma medida de desempenho obsoleta em Informática
 Arquitetura MIPS, uma arquitetura RISC de microprocessadores
 MIPS Technologies, empresa que desenvolveu a arquitetura MIPS.
 Medicamento de venda livre - Medicamentos isentos de prescrição.

Desambiguação